Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Citi Open 2015 nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla ruská tenistka Světlana Kuzněcovová, která před druhým kolem odstoupila pro poranění levé dolní končetiny.

Vítězkou dvouhry se stala nenasazená Američanka Sloane Stephensová, jež ve finále zdolala ruskou hráčku Anastasia Pavljučenkovovou po dvousetovém průběhu 6–1 a 6–2. V probíhající sezóně i na okruhu WTA Tour si připsala premiérové turnajové vítězství, v prvním odehraném finále.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Citi Open 2015